La Losa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Llosa, ort, Valencia, Província de Castelló, 
 La Losa, Segovia, ort och kommun, Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar